Division I i bandy 1966/1967 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1966/1967. Vinnaren av Södergruppsvinnaren Örebro SK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 3-1 mot södergruppsfyran IF Göta i finalmatchen på Söderstadion i Stockholm den 12 mars 1967.

Upplägg
De fyra bäst placerade lagen i var och en av de två geografiskt indelade 10-lagsgrupperna gick till någon av de två slutspelsserierna, där gruppsegrarna gick till final. Lag 7-8 i respektive grupp flyttades ned till Division II.

Förlopp
Seriepremiären var tidigarelagd, från december till november.
På Skogsvallen i Nässjö noterades den 26 december 1966 publikrekord för annandagsbandy, då matchen Nässjö IF-Tranås BoIS (5-2) lockade 9 051 åskådare.
Den 11 januari 1967 gjorde Nässjö IF:s Per-Axel Andersson det 1 000:e målet någonsin i Sveriges högsta division i bandy sedan premiären 1931, då Hälleforsnäs IF bortabesegrades med 6-3.
Skytteligan vanns av Bernt Ericsson, Falu BS med 31 fullträffar..
SM-finalen flyttades inför säsongen till Söderstadion i Stockholm.
Med finalen satte en framgångsrik spelare, Olle Sääw i Örebro SK, punkt för sin karriär. då han valdes till bästa spelare.

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Slutspelsserier

Slutspelgrupp A 

Matchen Hälleforsnäs IF-Sandvikens AIK spelades ej.

Slutspelgrupp B

Svensk mästerskapsfinal 
12 mars 1967: Örebro SK-IF Göta 3-1 (Söderstadion, Stockholm)

Svenska mästarna

Referenser

Externa länkar 

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1966
Sport i Sverige 1967
Bandysäsongen 1966/1967
1966/1967